Кумаков — русская фамилия; женская форма Кумакова.

Известные носители 
 Кумаков, Андрей Петрович (1901—1990) — российский энтомолог-любитель с большим стажем исследовательской работы.
 Кумаков, Вадим Андреевич (1925—2005) — российский ботаник, доктор биологических наук, профессор.

См. также   
 Кумак